Výraz Kaga může znamenat:

 Provincie Kaga – stará japonská provincie, dnes součást prefektury Išikawa
 Kaga (Išikawa) – město v prefektuře Išikawa
 Kaga – letadlová loď Japonského císařského námořnictva pojmenovaná podle provincie Kaga
 Kaga (DDH-184) – vrtulníkový torpédoborec třídy Izumo japonských námořních sil sebeobrany
 Kaga-Bandoro — město ve Středoafrické republice

Externí odkazy